Denne liste over fredede fortidsminder i Hjørring Kommune viser alle fredede fortidsminder i Hjørring Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Hjørring Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments